Imię i nazwisko Richard Byrd nosili lub noszą m.in.:
 Richard Byrd (1805-1854) – amerykański polityk, gubernator stanu Arkansas
 Richard Byrd (1888-1957) – amerykański lotnik, pionier wypraw polarnych
 Richard Byrd (1892-1953) – amerykański lekkoatleta, dyskobol